Ройтлинген:

 Ройтлинген — город в Германии, районный центр, расположен в земле Баден-Вюртемберг.
 Ройтлинген — район в Германии. Центр района — город Ройтлинген.